Классен — немецкая и нидерландская фамилия.

 Классен — дворянский род.

Известные носители:
 Классен, Александр (1843—?) — немецкий химик.
 Классен, Арно (род. 1979) — нидерландский бобслеист.
 Классен, Бен (1918—1993) — американский политик, электрик, основатель расистского движения.
 
 Классен, Вилли Иванович (1913—1986) — советский учёный-горняк, специалист в области обогащения полезных ископаемых.
 Классен, Дэви (род. 1993) — нидерландский футболист.
 
 Классен, Иоханнес (1805—1892) — немецкий филолог-эллинист.
 Классен, Леон (род. 2000) — российский футболист.
 Классен, Малькольм (род. 1981) — южноафриканский боксёр.
 Классен, Рене (род. 1961) — нидерландский игрок в хоккей на траве.
 Классен, Сабина (род. 1963) — музыкантка.
 Классен, Синди (род. 1979) — канадская спортсменка.
  (род. 1930) — нидерландский антрополог. БРЭ

См. также